Lebach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lebach, Stadt im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Lebach (Hof bei Salzburg), Ortsteil der Gemeinde Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Gewässer:
 Lebach (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs, dort Horn genannt, in Bitsch, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Lehbach
 Löbach